Yoakum steht für:

 Yoakum (Texas), eine Gemeinde im US-Bundesstaat Texas

Yoakum ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Henderson Yoakum (1849–1909), US-amerikanischer Politiker
 Henderson King Yoakum (1810–1856), US-amerikanischer Offizier, Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Yocum